Pierre Gabriel (1926-1994), poète français ;
 Pierre Gabriel (1933-2015), mathématicien français.